Manon, uma ópera de Jules Massenet
Manon (pássaro), ave da ordem Passeiriforme, pertencente à família Estrildinae, género Lonchura, espécie L. striata.

Pessoas
Manon Flier

Localidades

Mañón

Desambiguação